Strass, cristais que imitam diamante.

Pessoas
Georg Friedrich Strass (1701-1773), criador da pedra de Strass.

Localidades

Strass im Zillertal
Straß in Steiermark
Straß im Straßertale

Desambiguações de topônimos